Осо́ка Арне́лла, или Осока Арне́лля, или Осока почтиодноцве́тная () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Ареал и среда обитания 
Евро-сибирский вид. Ареал — крайний восток Европы, Монголия, Восточная Азия, Сибирь.

Как правило, растёт в смешанных светлых травяных лесах и на приречных лугах с кустарниками. В горах иногда поднимается до субальпийского пояса. Распространена в большей степени на юге таёжной зоны.

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение. Высота от 30 до 60 см, стебли тонкие, гладкие.

Образует небольшие плотные дерновинки без удлинённых корневищ. Основания побегов густо окутаны буровато-серыми волокнами расщеплённых листовых влагалищ. Листья зелёные, плоские, около 3 мм шириной.

Колоски на длинных шероховатых ножках, поникающие. Прицветные листья с коротким (до 1 см) трубчатым влагалищем и длинной пластинкой, равной или почти равной соцветию. Нижние два — четыре колоска пестичные, расставленные, 3—5 см длиной, рыхлые; один — три верхних — пыльниковые или с немногими пестичными цветками при основании. Кроющие чешуи пестичных цветков коричневато-ленчатые, с зелёной средней жилкой, ланцетные, длинно заострённые, равны мешочкам, рано опадающие. Мешочки 5—6 мм длиной, эллиптические, светло-зелёные, пузыревидно вздутые, голые и гладкие, при основании клиновидные, с неясными жилками, вверху круто сужены в тонкий и длинный около 1,5 мм, косо срезанный, на конце белоплёнчатый носик.

Плоды — голые продолговатые орешки. Орешек трёхгранно-эллиптический, почти целиком заполняет мешочек.

Охрана 
Включена в Красные Книги следующих субъектов РФ: Волгоградская область, Костромская область, Республика Марий Эл, Нижегородская область, Пензенская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Татарстан, Тюменская область.

Синонимы 
 , nom. illeg.

Примечания

Ссылки 
 Описание вида в Красной Книге Волгоградской Области

Арнелла
Флора Евразии
Таксоны растений, названные в честь людей